Флаг муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 15 ноября 2013 года решением Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский район» № 23 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба Базарносызганского района в зелёном и жёлтом цвете».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле — зелёная вырубная и расторгнутая посередине широкая оконечность, тонко окаймлённая золотом, и над ней — золотая бревенчатая башня с остроконечной кровлей и с отходящими в стороны и вверх, не достигающими краёв щита палисадами того же металла».

Обоснование символики 
Название района и название административного центра района — посёлка Базарный Сызган — дано по реке Сызган (от татарского топонима «сыза» — овраги и «ган» — русло — «овражное русло»). Скосы, переходящие внизу флага в вертикальную полосу — гласное подтверждение названия района и его административного центра

Сызганская слобода основана в XXVII веке стрельцами, на месте более древнего мордовского поселения, как сторожевой пограничный пункт на подступах к Карсунской засечной черте, что на флаге символически показано крепостной башней с отходящим в стороны палисадом.

Крепость на флаге Базарносызганского района аллегорически отражает и тот факт истории Базарного Сызгана, когда годы Гражданской войны на подступах к станции Базарная части белочехов, двигающихся на Москву, были остановлены. Это стало началом разгрома белочешского мятежа.

Крепость — символ защиты, опоры, надежности, сплочения и единства.

Синий цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Зелёный цвет символизирует природу, сельскохозяйственные угодья, весну, здоровье, молодость и надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, стабильности, богатства, урожая и солнечного света.

Первый флаг 
Первый флаг муниципального образования «Базарносызганский район» был утверждён 6 июля 2005 года решением Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский район» № 9

«Флаг муниципального образования „Базарносызганский район“ представляет собой прямоугольное полотнище лазоревого цвета с соотношением длины флага к его ширине 3:2. В нижней 1/3 части флага две равновеликие полосы: верхняя — золотая, нижняя — зелёная».

Флаг разработан на основе герба Базарносызганского района.

Примечания 

Флаги с изображением крепости